Castelnovini – abitanti di Castelnuovo Berardenga
Castelnovini – abitanti di Castelnuovo d'Elsa
Castelnovini – abitanti di Castelnuovo di Val di Cecina